FIM Fogo Croatian Speedway Grand Prix był siódmą imprezą w sezonie 2012 z cyklu Grand Prix. Zawody odbyły się 28 lipca 2012 na stadionie Millenium w Goričan, Chorwacja. Zwycięzcą został Nicki Pedersen, pokonując w finale Andreasa Jonssona, Tomasza Golloba i Jurice Pavlica.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Jurice Pavlica. Zawodnikami rezerwowymi byli: Dino Kovacici i Samo Kukovica.

Po raz kolejny z  powodu kontuzji w zawodach nie mógł wystąpić Jarosław Hampel, jako rezerwa kwalifikowana zastąpił go Martin Vaculík.
 (6)  Jarosław Hampel → (19)  Martin Vaculík

Losowanie pozycji startowych odbyło się 27 lipca.

Wyniki

Bieg po biegu 
 Hancock, Lindgren, Sajfutdinow, Lindbaeck
 Crump, B.Pedersen, Pavlic, Harris
 Jonsson, Andersen, Holder, Ljung
 N.Pedersen, Bjerre, Gollob, Vaculik
 Vaculik, Hancock, Andersen, B.Pedersen
 Harris, N.Pedersen, Lindgren, Ljung
 Holder, Bjerre, Crump, Lindbaeck
 Jonsson, Pavlic, Sajfutdinow, Gollob
 Harris, Holder, Gollob, Hancock
 Jonsson, Lindgren, Bjerre, B.Pedersen
 Pavlic, N.Pedersen, Lindbaeck, Andersen
 Crump, Vaculik, Sajfutdinow, Ljung
 N.Pedersen, Crump, Hancock, Jonsson
 Lindgren, Pavlic, Vaculik, Holder (w)
 Gollob, Linbaeck, B.Pedersen, Ljung
 Andersen, Harris, Sajfutdinow, Bjerre
 Hancock, Bjerre, Pavlic, Ljung
 Gollob, Andersen, Lindgren, Crump
 Lindbaeck, Vaculik, Harris, Jonsson
 Sajfutdinow, B.Pedersen, N.Pedersen, Kovacic
 Półfinały:
 Pavlic, N.Pedersen, Harris, Lindgren (w)
 Gollob, Jonsson, Hancock, Crump
 Finał:
 N.Pedersen, Jonsson, Gollob, Pavlic

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Bibliografia 
 SportoweFakty.pl

Chorwacja
2012
2012 w Chorwacji